Лиза Макши (; родилась 29 октября 1974 года в Редклиффе, Австралия) — австралийская теннисистка.
 Победительница 4 турниров WTA в паре.
 Победительница 1 юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Уимблдон-1992).
 Полуфиналистка 1 юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Australian Open-1992).

Общая информация 
Лиза — старшая из четырёх детей Лоис и Эда Макши: её сестру зовут Кэтрин, а братьев — Дэнни и Эндрю. Всё семейство любит теннис и играет в него: Лиза в спорте с пяти лет.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (18)

Победы (9)

Поражения (9)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров WTA в парном разряде (6)

Победы (4)

Поражения (2)

Финалы турниров ITF в парном разряде (84)

Победы (56)

Поражения (28)

История выступлений на турнирах

Парные турниры

Призовые за время выступлений в WTA туре

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Австралии
Победители Уимблдонского турнира в парном разряде среди девушек